Кли́фтон Па́уэлл (; род. 16 марта 1956 года, Вашингтон, США) — американский актёр и комик.

Биография

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США